Parnamirim ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Parnamirim (Pernambuco), Bundesstaat Pernambuco 
 Parnamirim (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte